Джон Ри́чард Ди́кон (; ) — британский музыкант, наиболее известный как бас-гитарист группы Queen.

Дикон присоединился к Queen позже всех — в 1971 году. Также он являлся самым младшим участником группы (на тот момент Джону было всего 19 лет). На нескольких альбомах Дикон выступал в качестве ритм-гитариста, играл на акустической гитаре и клавишных во время концертов, а также в клипах. В отличие от остальных своих коллег по группе, Дикон никогда не пел сольные партии, ограничиваясь лишь бэк-вокалом.

Джон Дикон является автором самого коммерчески успешного сингла («Another One Bites the Dust») за всю историю существования группы Queen. Кроме того, Дикон — автор песен: «You're My Best Friend», «Spread Your Wings», «Back Chat», «One Year of Love», «I Want to Break Free» и др.

В программе концерта Queen 1992 года на открытой площадке стадиона Уэмбли (известен как концерт памяти Фредди Меркьюри) . Тем не менее в 1997 году музыкант принял участие в записи единственной песни группы, написанной без участия Фредди Меркьюри, «No-One But You (Only The Good Die Young)», а также в организованной Элтоном Джоном концертной программе «The Show Must Go On». Именно этот концерт и стал последним рубежом — Дикон сошёл с большой сцены, отказавшись от дальнейшей работы в музыкальной индустрии.

В 2004 году он отказался от совместной работы с Брайаном Мэйем и Роджером Тейлором в рамках проекта «Queen + Paul Rodgers». Тем не менее, по словам Брайана Мэя, Дикон дал проекту своё «молчаливое согласие».

Дикон не присутствовал на официальной церемонии включения участников группы Queen в Зал славы рок-н-ролла (Кливленд, США).

Ранние годы 

Джон Ричард Дикон родился 19 августа 1951 года в городе Лестер, графство Лестершир, Великобритания.

Его отец Артур Генри Дикон имел стабильную работу в страховой компании Norwich Union. В 1960 году семья переехала в «спальный» город Одби. Джон последовательно закончил все три уровня образования, традиционные для англичан: младшие (школа Линден в Летчестере), средние (гимназия Гартри в Одби) и старшие (колледж Битчэм с гуманитарным уклоном в Одби) классы.

В возрасте семи лет Джон получил в подарок от родителей свою первую гитару — красную пластмассовую «Tommy Steele». Однако, поначалу мальчик увлекся вовсе не музыкой: он заинтересовался электроникой, читал журналы на эту тему, конструировал различные небольшие устройства. Джон даже модифицировал катушечный магнитофон для записи проигрываемых на радио песен: в основном это были хит-парады Алана Фримана и The Beatles.

Ливерпульская четверка, в итоге, и стала катализатором интереса Джона к музыке. Он решает научиться играть на гитаре. По утрам мальчик подрабатывает разносчиком газет и вскоре ему удается скопить достаточно денег, чтобы купить желаемый инструмент и приступить к упражнениям.
Ещё будучи школьником, в четырнадцать лет (в 1965 году) Джон Дикон сформировал свою первую группу The Opposition (с 1966 года The New Opposition). Поначалу он числился в ней ритм-гитаристом и играл на инструменте, купленном у одного из участников группы.

Бас-гитаристом он стал ввиду сложившихся обстоятельств: предыдущего басиста исключили из-за несоответствия общему музыкальному уровню команды и недостаток бас-гитары нужно было срочно заполнить. Именно тогда он купил свою первую бас-гитару EKO за 22£.

Джон был также и архивистом The Opposition: он собирал вырезки из газет с упоминанием группы, даже если это был просто анонс очередного выступления.

Последний концерт с The Opposition (позже, после ухода Дикона, она будет называться The Art) Джон Дикон отыграл 29 августа 1969 года — это было связано с тем, что Дикона за способности к радиоэлектронике пригласили в Лондон для дальнейшего обучения в техническом колледже Челси (сейчас он является составляющей частью Лондонского Имперского колледжа).

Уезжая в Лондон, Дикон оставляет бас-гитару и усилитель в родном Одби, но уже через полгода он понимает, что внутренняя потребность состоять в какой-нибудь музыкальной группе не поддается контролю. Он просит свою мать, Молли, переслать ему в колледж музыкальное оборудование.

В октябре 1970 года Джон Дикон посетил концерт уже существовавшей на тот момент группы Queen:Они были одеты все в чёрное, свет был очень тусклым — так что, все, что я мог видеть, были четыре темных силуэта… В то время они не произвели на меня впечатления.В это же время Дикон пытается создать новый коллектив и отчасти это у него получается — вновь сформированная команда даже дала концерт 21 ноября 1970 года в колледже Челси. Концерт, однако, был единственным.

В составе Queen 

Дикон регулярно просматривает газету «Melody Maker» в поисках вакантных мест в музыкальных группах. По одной из легенд, в начале 1971 года Дикон наконец находит такое объявление, которое и приводит его на прослушивание в группу «Queen».

Однако существует и другая легенда — более прозаичная. Согласно ей, в феврале 1971 Дикон посещает дискотеку, где его в качестве бас-гитариста представляют Брайану Мэю и Роджеру Тейлору, которые в это время находятся в активном поиске басиста — последнего недостающего звена в их коллективе. Его приглашают на прослушивание, которое состоялось два дня спустя в лекционном зале Лондонского Имперского колледжа науки, медицины и техники. Из этого зала Дикон вышел уже полноценным участником команды. Измученные поиском хорошего басиста, Тейлор, Мэй и Меркьюри сразу оценили музыкальный талант Дикона, его тихий нрав и навыки в электронике, которые были очевидны при игре на электрической гитаре. Дикон стал седьмым и последним из всех претендентов на место бас-гитариста.

Несмотря на то, что он был на несколько лет моложе остальных, Дикон сразу же вписался в группу.

Брайан Мэй позже вспоминал:Мы сразу поняли, что он — то, что надо, хоть он и был чересчур тихим. Джон с нами почти не разговаривал! У нас уже было несколько бас-гитаристов, но мы с ними расстались: либо характер, либо музыкальные способности нас не устраивали. Так продолжалось до тех пор, пока мы не нашли Джона через друзей. Поначалу мы звали его Дикон Джон, и именно в таком виде его имя появилось на первом альбоме, но потом он попросил называть его Джоном Диконом, собственно, так, как его зовут. Я даже не знаю, почему мы звали его иначе — так, очередная глупая ошибка.Через полгода, 2 июля 1971 года, состоялся концерт «Queen» с участием Джона Дикона.

Свой первый значительный «вклад» в общее творческое наследие группы Дикон внес композицией «Misfire», которая появилась на их третьем альбоме «Sheer Heart Attack». Она снискала у публики малую славу, в отличие, например, от второй песни Дикона «You're My Best Friend», которая, без всяких сомнений, стала мировым хитом. Такая же участь была уготована другим песням Дикона — «Spread Your Wings», «Another One Bites the Dust», «I Want to Break Free» и другие.

Самостоятельно Джон Дикон писал меньше остальных, но многие его композиции становились стопроцентными хитами. Об этом также неоднократно говорили его коллеги по группе.

Исполнительское мастерство 
Гордон Флетчер, рецензия журнала Rolling Stone:Достаточно просто сказать, что общий продукт барабанщика Роджера Тейлора и басиста Джона Дикона представляет собой колоссальной мощности вулкан, извержение которого заставило Землю вздрогнуть!…Высокий профессионализм и уникальность Дикона как бас-гитариста подчёркивал басист Iron Maiden — Стив Харрис.

Оборудование и бас гитары 

В качестве квалифицированного инженера в области электроники Джон часто был ответственным за оборудование для своей команды. Использовавшийся Диконом и впоследствии Брайаном Мэйем самодельный усилитель Дикона до сих пор носит персональное имя музыканта и, отчасти, изобретателя — «Deacy Amp».

Основные бас гитары:

1971—1972 Rickenbacker 4001

1973—1977 Fender Precision Bass Sunburst

1973—1986 Fender Precision Bass Natural Finish

1986—1997 Fender Precision Bass Black Finish

(Во время концерта на одном Fender он играл, а другой был запасным)

Дополнительные гитары:

1977—1979 Fender '51 Precision Bass (использовалась для исполнения некоторых песен и как запасная на концертах)

1977, 1980—1985 Music Man StingRay (в 1977 как запасная на концертах, с 1980 по 1985 использовалась для исполнения Another One Bites the Dust)

1980—1982 Kramer DMZ (запасная на концертах, использовалась в клипе Play The Game)

1981—1985 Fender Special Precision Bass (использовалась для исполнения некоторых песен в студии и Under Pressure на концертах)

1983—1992 Fender Elite Precision Bass (использовалась для исполнения некоторых песен в студии, для исполнения Radio Ga-Ga и как запасная на концертах)

1986—1991 Giffin Natural Wood Finish Bass (использовалась в студии)

1986 Warwick Buzzard (использовалась в клипе Friends Will Be Friends)

Усилители:

1971—1973 Orange AD-200B

1974 — HiWatt

1975—1995 Acoustic 371

Участие в финансовых делах группы 
Самый тихий участник группы, Дикон тем не менее был её «экономическими мозгами», вел все её финансовые дела.

Кит Мур, бухгалтер Queen:Джон был и внутренним контролером, и администратором, и бухгалтером… Я очень доволен, что он принял на себя эти роли. Иногда я имел с ним встречи, которые длились по пять часов, и после того, как мы заканчивали обсуждение всех вопросов, он уходил и рассказывал остальным, о чем мы говорили. Затем они принимали совместное решение. Джон возвращался, чтобы сообщить его мне.Фредди Меркьюри о Диконе:Джон Дикон внимательно следил за всем делопроизводством. Он знал все, что должно и чего не должно происходить. Если бы Бог покинул нас, остальные члены группы не стали бы делать ничего без одобрения Джона.

Уход из Queen и полемика вокруг группы 
В 80-е Джон неоднократно заявлял в своих интервью, что не намерен всю жизнь быть только басистом Queen и хочет участвовать в проектах вне группы. Последнее выступление Дикона состоялось на стадионе Уэмбли 20 апреля 1992 года в рамках Лондонского благотворительного концерта памяти Фредди Меркьюри.

В 1997 году он принял участие в мемориальном концерте, по итогам которого была записана песня «No-One but You (Only the Good Die Young)».

В 2001 году Дикон официально и довольно резко высказался по поводу совместной работы Брайана Мэя и Роджера Тейлора с музыкантом Робби Уильямсом над ремейком к песне We Are The Champions для фильма «История рыцаря». В интервью газете The Sun Дикон заявил:
Это одна из величайших песен, когда-либо написанных человечеством, и я думаю, что они погубили её. Не хотелось бы язвить, но давайте просто признаем, что Робби Уильямс — не Фредди Меркьюри. Фредди невозможно заменить, и уж тем более Уильямсом.В 2004 году он отказался от совместной работы с Брайаном Мэем и Роджером Тейлором в рамках проекта «Queen + Paul Rodgers». Тем не менее, по словам Брайана Мэя, Дикон дал проекту своё «молчаливое согласие».

Дикон не присутствовал на официальной церемонии включения участников группы Queen в Зал славы рок-н-ролла (Кливленд, США).

Личная жизнь 
Джон Дикон живёт в районе Патни на юго-западе Лондона с женой Вероникой. Они поженились 18 января 1975 года, к тому времени Вероника была беременна их первым ребёнком. У них шестеро детей:
 сын Роберт Дикон (род. 18 июля 1975)
 сын Майкл Дикон (род. 3 февраля 1978)
 дочь Лора Дикон (род. 25 июня 1979)
 сын Джошуа Дикон (род. 13 декабря 1983)
 сын Люк Дикон (род. 5 декабря 1992)
 сын Кэмерон Дикон (род. 7 ноября 1993)
Согласно информации The Sunday Times Rich List, на 2015 год состояние Дикона оценивалось в 85 миллионов фунтов стерлингов.

Дискография музыканта 
Песни Queen, написанные Джоном Диконом и вышедшие отдельными синглами:
 «You’re My Best Friend» из A Night at the Opera
 «Spread Your Wings» из News of the World
 «Another One Bites the Dust» и «Need Your Loving Tonight» из The Game
 «Сool Cat» (в соавторстве с Фредди Меркьюри) из Hot Space
 «Back Chat» из Hot Space
 «I Want to Break Free» из The Works
 «Friends Will Be Friends», «Pain Is So Close to Pleasure» (обе написаны в соавторстве с Фредди Меркьюри) и «One Year of Love» из A Kind of Magic

Избранные композиции Queen:
 «Misfire»
 «You're My Best Friend»
 «You And I»
 «Spread Your Wings»
 «Who Needs You»
 «If You Can’t Beat Them»
 «In Only Seven Days»
 «Another One Bites the Dust»
 «Need Your Loving Tonight»
 «Back Chat»
 «Cool Cat» (композитор)
 «I Want to Break Free»
 «One Year of Love»
 «Pain Is So Close to Pleasure» (композитор)
 «Friends Will Be Friends» (композитор)
 «The Miracle» (композитор)
 «Rain Must Fall» (композитор)
 «My Baby Does Me» (композитор)
 «The Hitman» (композитор)
 «My Life Has Been Saved»

Киновоплощения 
Джозеф Маццелло — «Богемская рапсодия», США, Великобритания, 2018.

Примечания 

Музыканты Queen
Бас-гитаристы Великобритании
Лауреаты премии Айвора Новелло
Бэк-вокалисты
Мультиинструменталисты Великобритании
Рок-клавишники Великобритании
Члены Зала славы авторов песен
Члены Зала славы рок-н-ролла
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона